Kano kan henvise til flere artikler:
 Kano – en bådtype
 Kano (by) – en by i Nigeria
 Kano (delstat) – en delstat i Nigeria
 Jigoro Kano – grundlæggeren af kampsporten judo

Se også
 Kano og kajak